Досрочные выборы губернатора Челябинской области состоялись в Челябинской области 14 сентября 2014 года в единый день голосования. Выборы были назначены в связи с досрочной отставкой губернатора Михаила Юревича. Президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Бориса Дубровского, до этого работавшего генеральным директором Магнитогорского металлургического комбината. Дубровский, выдвинутый «Единой Россией», и выиграл выборы, набрав 84,22 % голосов избирателей. Он был избран на 5 лет.

Предшествующие события 
15 января 2014 года президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Челябинской области Михаил Юревич и назначил временно исполняющим обязанности губернатора гендиректора Магнитогорского металлургического комбината Борис Дубровский.

15 мая на встрече с представителями общественных организаций Дубровский заявил об участии в праймериз «Единой России», а затем и в самих выборах губернатора Челябинской области.

Ключевые даты 
 10 июня 2014 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области назначили выборы на 14 сентября 2014 года — единый день голосования (за 100—90 дней до дня голосования)
 16 июня избирательная комиссия опубликовала расчёт числа подписей, необходимых для регистрации кандидата и календарный план выборов
 с 15 июня по 5 июля (до 18:00) — период выдвижения кандидатов
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 период сбора подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидата начинается после представления в избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться
 С 20 по 30 июля 2014 года (до 18:00) — представление документов для регистрации кандидатов; к заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов и список трёх кандидатов на должность члена Совета Федерации
 с 16 августа по 12 сентября — период агитации в СМИ (начинается за 28 дней до дня голосования)
 13 сентября — «день тишины»
 14 сентября — день голосования

Выдвижение и регистрации кандидатов 
Губернатор Челябинской области избирается гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Челябинской области и достигшими на день выборов 18 лет, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. На 1 января 2014 года в Челябинской области было зарегистрировано 2 730 000 избирателей

Губернатором Челябинской области может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший возраста 30 лет.

С декабря 2012 года действует новый порядок формирования Совета Федерации. Так каждый кандидат на должность губернатора при регистрации должен представить список из трёх человек, первый из которых, в случае избрания кандидата на должность главы, станет сенатором в Совете Федерации от правительства региона.

Муниципальный фильтр 
1 июня 2012 года вступил в силу закон, вернувший прямые выборы глав субъектов Российской Федерации. Однако был введён так называемый муниципальный фильтр. Всем кандидатам на должность главы субъекта РФ (как выдвигаемых партиями, так и самовыдвиженцам), согласно закону, требуется собрать в свою поддержку от 5 % до 10 % подписей от общего числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований, в числе которых должно быть от 5 до 10 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов. Муниципальным депутатам представлено право поддержать только одного кандидата.

В Челябинской области кандидаты должны собрать подписи 7 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 7 % от их общего числа. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов, то есть в 33 из 43. 16 июня 2014 года избирательная комиссия опубликовала расчёт, по которому каждый кандидат должен собрать от 283 до 297 подписей депутатов и глав муниципалитетов, среди которых от 64 до 67 подписей депутатов районов и городских округов и глав районов и городских округов не менее чем в 33 районах.

Кандидаты 
Кандидатов на выборах губернатора выдвинули 4 партии.

От участия в выборах из-за сложного прохождения муниципального фильтра отказался депутат Госдумы и лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг.

Прогнозы и аналитика

Итоги выборов 
В выборах в приняли участие 1 155 681 человек, таким образом явка избирателей составила 42,48 %.

Выборы выиграл ранее назначенный врио глава региона Борис Дубровский, набравший 86,37 % голосов избирателей. 24 сентября он вступил в должность губернатора Челябинской области и в тот же день назначил сенатором от правительства Челябинской области вице-премьер Ирину Гехт. Ранее Челябинскую область в Совете Федерации представлял Руслан Гаттаров (с 2010 по февраль 2014 года, когда он перешёл на работу в администрацию губернатора Челябинской области).

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Челябинской области
 Выборы губернатора Челябинской области
 Первые за 14 лет прямые выборы губернатора Челябинской области. АН «Доступ»
 Зырянов С. Г. Выборы: смена персон и механизмов в системе государственного и муниципального управления в Челябинской области в 2014 году

Челябинская область
Губернатор
Челябинская область